Vidice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vidice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Vidice, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň